Demon Days – album zespołu Gorillaz
 Demon Days – polski zespół metalowy